Voici une liste non exhaustive des prénoms aux Québec.

D'autres prénoms

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Liste de prénoms en français
 Liste des noms de famille les plus courants au Québec

Liens externes 
 
 

Liste en rapport avec le Québec